«Когда-нибу́дь» — второй сингл российской хеви-метал группы «Чёрный Обелиск», который вышел на лейбле CD-Maximum 19 декабря 2006 году.

История 
Диск содержит концертное видео «Чёрного Обелиска» с презентации «Зелёного альбома» в CDK МАИ, в частности такие песни: «Тень», «Праздник слепоты», «Когда-нибудь», «По дороге старой», «Небо», «Мой мир», «Навсегда», «Джаzz».

Список композиций

Участники записи

Основной состав 
 Дмитрий Борисенков - вокал, гитара
 Михаил Светлов - гитара
 Даниил Захаренков - бас-гитара
 Владимир Ермаков - ударные

Приглашённые участники 
 Валерий Кипелов - вокал (1, 6)
 Майкл Анджело Батио - соло-гитара (2)
 Олег Жиляков - вокал (3)
 Фактор Страха - инструментальная поддержка (4)
 Лекс Плотников - ремикс (5)

Ссылки 
 Страница на официальном сайте группы
 Страница на сайте лейбла «CD-Maximum»
 Рецензия на альбом «Когда-нибудь» в журнале Dark City № 37, 2007 год

Примечания 

Альбомы России
Альбомы CD-Maximum
Альбомы группы «Чёрный Обелиск»